El término Antonio Peña, un nombre, puede hacer referencia a:

 Antonio Peña Díaz (1936), bioquímico mexicano.
 Antonio Peña Herrada (13 de junio de 1951 – 5 de octubre de 2006), antiguo luchador y fundador de la AAA (Asistencia Asesoría y Administración).
 Antonio Peña Wright (20 de julio de 1986, Brooklin, Nueva York), jugador de baloncesto profesional con doble nacionalidad, estadounidense y dominicana.
 Antoni Peña Picó (26 de agosto de 1971), atleta fondista español.